Matilde II de Bolonha, Condessa de Bolonha e Rainha consorte de Portugal
 Matilde I de Bolonha, Rainha consorte de Inglaterra
 Matilde da Flandres, condessa de Brabante, conhecida também como Matilde de Bolonha.

Desambiguação